Slovo mamut může být použito ve více významech:

 mamut – vyhynulý rod z čeledi slonovitých (původní význam), např. druh
 mamut kolumbuský
 Mamut – obří fotoaparát zkonstruovaný roku 1900
 Mamut – švédský film z roku 2009
 mamutí můstek – můstek pro skoky na lyžích s konstrukčním bodem nejméně 170 m
 „mamut“ – přezdívka pro automobil Mercedes-Benz třídy S (W140) vyráběný v letech 1991–1999 
 mamutové čerpadlo – mamutka

Externí odkazy